Éphialtès ou Éphialte (en grec ancien , « cauchemar ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 dans la mythologie grecque, ce nom est porté par deux Géants :
 Éphialtès (fils de Gaïa), tué lors de la Gigantomachie,
 Éphialtès (fils de Poséidon), frère jumeau de l'Aloade Otos ;
 Éphialtès d'Athènes, un réformateur athénien () ;
 Éphialtès de Trachis, un traître  qui trahit les siens aux Thermopyles ;
 Éphialtès, un citoyen et homme d'État athénien, ennemi d'Alexandre le Grand ().
 Ephialtes, un genre d'hyménoptère de la famille des Ichneumonidae.